Bages – comarca della Spagna
 Bages – comune francese situato nel dipartimento dell'Aude nella regione dell'Occitania
 Bages –  comune francese situato nel dipartimento dei Pirenei Orientali nella regione dell'Occitania